Melanella distorta är en snäckart som först beskrevs av Vanatta 1899.  Melanella distorta ingår i släktet Melanella och familjen Eulimidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
distorta